Hadik ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hadik von Futak (1710–1790), österreichischer Reichsgraf (seit 1777) und Feldmarschall (seit 1774) slowakischer Herkunft
 Andreas von Hadik-Futak der Jüngere (1764–1840), 3. Sohn von Andreas, österreichischer Feldmarschallleutnant, General der Kavallerie
 Endre Hadik-Barkóczy (1862–1931), ungarischer Politiker und Präsident des Magnatenhauses
 János Hadik (1863–1933), Urenkel von Andreas ersten Sohn Johann, ungarischer Politiker und Ministerpräsident
 Karl Joseph von Hadik-Futak (1756–1800), 2. Sohn von Andreas, österreichischer Feldmarschallleutnant und Truppenführer in den Koalitionskriegen